Вильгельмина Евгения Вюртембергская (; 11 июня 1844, Дюссельдорф — 24 апреля 1892, Карлсруэ, Баден-Вюртемберг) — герцогиня Вюртембергская по рождению и в браке.

Биография 
Старшая дочь герцога Евгения Эрдмана Вюртембергского и Матильды Шаумбург-Липпской. 8 мая 1868 года герцогиня сочеталась браком с герцогом Николаем Вюртембергским, единокровным младшим братом её отца, сыном герцога Евгения Вюртембергского и его второй супруги Елены Гогенлоэ-Лангенбургской. В браке детей не было.

Родословная

Титулы 
 11 июня 1844 —  24 апреля 1894: Её Королевское Высочество Герцогиня Вюртембергская

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Тhepeerage.com

Вюртембергский дом